Серия А 2012/13 е 81-вият сезон на Серия А от основането ѝ. Първенството започна на 25 август 2012. Ювентус е настоящият шампион.

Общо 20 отбора участват в първенството, 17 от сезон 2011/12 и три получили промоция от Серия Б 2011/12.

Отбори 
Сезон 2012/13 включва завръщането на Торино, Пескара и Сампдория, които получиха промоция за Серия А след три, деветнайсет и една година съответно. Това е и първият сезон на Каляри извън Стадио Сант Елия след повече от 40 години, след като го затвориха поради проблеми с безопасността; като заместител отборът се съгласи да обнови Стадио Ис Аренас в Куарту Сант'Елена, за да играе там домакинските си мачове през този сезон (Каляри планира да построи нов стадион в следващите няколко години). Програмата е обявена на 26 юли.

Информация

Промени в мениджърите

Класиране

Резултати

Позиции по кръг

Статистика

Голмайстори 

Последно обновяване: 12 май 2013 г.

Асистенции 

Последно обновяване: 5 май 2013 г.

Хеттрикове

Голове 
 Първи гол за сезона: Майкосуел за Удинезе срещу Фиорентина (25 август 2012)
 Най-бързо вкаран гол за сезона: 18 секунда – Артуро Видал за Ювентус срещу Интер (3 ноември 2012)
 Най-късно вкаран гол за сезона: 95 минута
 Панагиотис Коне за Болоня срещу Катаня (30 септември 2012)
 Йосип Иличич за Палермо срещу Катаня (21 април 2013)
 Най-голяма победа: 6 гола
 Сампдория 6 – 0 Пескара (27 януари 2013)
 Лацио 6 – 0 Болоня (5 май 2013)
 Най-резултатен мач: 8 гола
 Торино 3 – 5 Наполи (30 март 2013)
 Най-много голове от един отбор: 6 гола
 Пескара 1 – 6 Ювентус (10 ноември 2012)
 Сампдория 6 – 0 Пескара (27 януари 2013)
 Лацио 6 – 0 Болоня (5 май 2013)
 Най-много голове от загубил отбор: 3 гола
 Каляри 4 – 3 Торино (24 февруари 2013)
 Торино 3 – 5 Наполи (30 март 2013)
 Интер 3 – 4 Аталанта (7 април 2013)
 Фиорентина 4 – 3 Торино (21 април 2013)

Чисти мрежи 
 Най-много чисти мрежи: 19
 Ювентус

 Най-малко чисти мрежи: 5
 Пескара

Дисциплина 
 Най-много жълти картони (отбор): 108
 Каляри
 Най-малко жълти картони (отбор): 77
 Ювентус
 Най-много жълти картони (играч): 16
 Даниеле Конти (Каляри)
 Най-много червени картони (отбор): 13
 Аталанта
 Най-много червени картони (играч): 2
 Давиде Астори (Каляри)
 Фелипе дал Бело (Сиена)
 Кевин-Принс Боатенг (Милан)
 Владимир Вайс (Пескара)
 Даниеле Гастандело (Сампдория)
 Камил Глик (Торино)
 Карлос Кармона (Аталанта)
 Андреа Коста (Сампдория)
 Данило Ларангейра (Удинезе)
 Федерико Пелусо (Аталанта)
 Лука Розетини (Каляри)
 Томас Херто (Удинезе)

Източници 

Футбол в Италия